Benoît Morel, né le 21 mars 1964, est un chanteur, parolier et graphiste, illustrateur français.

Biographie 
Étudiant à l'École Estienne, il fonde avec Lionel Le Néouanic, Youri Molotov et Christian Olivier le collectif d'artistes Les Chats Pelés.

Après quelques collaborations avec le groupe Têtes Raides, encouragé par Christian Olivier, il fonde en 1989 son propre groupe, La Tordue, dont il sera le chanteur et le parolier jusqu'à sa séparation en 2003.

Après la séparation de La Tordue, il joue sous le nom de Le B du chat, pseudonyme qu'il utilise déjà pour signer ses créations graphiques. Le 29 août 2006, il sort son premier album solo, sous son propre nom, Félin pour l'autre.

En 2010, il crée avec Thierry Lenain la collection « Trimestre » chez Oskar éditeur. Le premier titre de la collection est écrit par Thierry Lenain et illustré par Benoît Morel : La Dernière Année, ou Pourquoi et comment le Père Noël arrêta - et pourquoi il ne recommença jamais. La collection a publié plus d'une quinzaine de titres. En 2014, ils reçoivent le prix Sorcières, catégorie documentaire pour C'est ta vie ! L'Encyclopédie qui parle d'amitié, d'amour et de sexe aux enfants.

Discographie

Avec La Tordue
 1995 : Les Choses de rien 
 1997 : T'es fou 
 2000 : Le vent t'invite 
 2001 : En vie (enregistrement public)
 2002 : Champ libre

En solo
2006 : Félin pour l'autre

Ouvrages jeunesse 
 La Dernière Année, ou Pourquoi et comment le père Noël décida d'arrêter et pourquoi il ne recommença jamais, texte de Thierry Lenain, Oskar, coll. « Trimestre », 2010
 Le Récit du vieil Antonio ou Comment les Indiens du Mexique racontent la belle et indispensable diversité du monde (Traduction de  La historia de los colores), Sous-commandant Marcos, illustré par Benoit Morel, traduction de Françoise Escarpit, coll. « Trimestre », Oskar éditeur, 2011
 Le loup sous le lit ou Quand une petite fille sait ce que les adultes ne savent plus, texte de Stéphane Servant, illustré par Benoit Morel, coll. « Trimestre », Oskar éditeur, 2012
 La petite fille dans la tête : où l'on comprend qu'on peut avoir cinq ans toute sa vie, texte de Marie-Aude Murail, illustré par Benoît Morel avec Rosa, coll. « Trimestre », Oskar éditeur, 2012
 C'est ta vie ! L'Encyclopédie qui parle d'amitié, d'amour et de sexe aux enfants, textes de Thierry Lenain, coll. « Trimestre », Oskar éditeur, 2013 . 
 C'est drôle la vie !, texte de Thierry Lenain, Bulles de savon, 2014
  Je t'aime comme toi, texte de Thierry Lenain, coll. « Trimestre », Oskar éditeur, 2016

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 La Tordue

Liens externes 
 

Chanteur français du XXe siècle
Élève de l'École Estienne
Naissance en mars 1964
Chanteur français du XXIe siècle
Illustrateur de livres d'enfance et de jeunesse
Illustrateur français du XXIe siècle